French Open 2015 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 24 maja–7 czerwca 2015 roku, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 114. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 28 milionów euro.

W grze pojedynczej mężczyzn Stan Wawrinka pokonał 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams triumfowała nad Lucie Šafářovą wynikiem 6:3, 6:7(2), 6:2. W deblu mężczyzn Ivan Dodig i Marcelo Melo pokonali braci Boba i Mike'a Bryanów 6:7(5), 7:6(5), 7:5. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová, które w finale pokonały Casey Dellacquę i Jarosławę Szwiedową 3:6, 6:4, 6:2. W grze mieszanej Bethanie Mattek-Sands wraz z Mikiem Bryanem pokonali w meczu o mistrzostwo Lucie Hradecką i Marcina Matkowskiego wynikiem 7:6(3), 6:1.

Tommy Paul zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Taylorem Harrym Fritzem 7:6(4), 2:6, 6:2. W rozrywkach dziewcząt Paula Badosa Gibert pokonała Annę Kalinską wynikiem 6:3, 6:3. Álvaro López San Martín i Jaume Munar wygrali 6:4, 6:2 z Williamem Blumbergiem i Tommym Paulem w grze podwójnej chłopców. Miriam Kolodziejová wraz z Markétą Vondroušovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:0, 6:3 z Caroline Dolehide i Kateriną Stewart.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Stéphane'a Houdeta 6:1, 6:0 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Jiske Griffioen zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Aniek van Koot 6:0, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Shingo Kunieda oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustavo Fernándeza i Nicolasa Peifera 6:1, 7:6(1). W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej 7:6(1), 3:6, 10–8 odniesionej nad Yui Kamiji i Jordanne Whiley.

Juan Carlos Ferrero wraz z Carlosem Moyą wygrali w rozgrywkach legend poniżej 45 lat z Arnaudem Clémentem i Nicolas Escudé 6:3, 6:3. Guy Forget i Henri Leconte w turnieju legend powyżej 45 lat pokonali w finale 4:6, 7:6(5), 10–3 Cédrica Pioline oraz Marka Woodforde'a. Zwyciężczyniami turnieju legend kobiet zostały Kim Clijsters i Martina Navrátilová, które pokonały 2:6, 6:2, 11–9 Lindsay Davenport i Mary Joe Fernández.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Lleyton Hewitt
  Milos Raonic

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa w porozumieniu z federacjami amerykańską i australijską przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2015.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2015